A Fase Final da Liga dos Campeões da AFC de 2017 foi disputada entre os dias 22 de maio até 25 de novembro. Um total de 16 equipes disputaram esta fase.

Equipes classificadas 
Os vencedores e segundo colocados de cada um dos oito grupos da fase de grupos se classificaram para a fase final.

Calendário 
O calendário para cada fase é o seguinte:

Oitavas de final 

|-
!colspan=5|Ásia Ocidental

|-
!colspan=5|Ásia Oriental

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

Al-Ain venceu por 6–2 no placar agregado..

Al-Ahli venceu por 4–2 no placar agregado.

2–2 no placar agregado. Guangzhou Evergrande avançou pela regra do gol fora de casa.

Kawasaki Frontale venceu por 7–2 no placar agregado.

Persepolis venceu por 1–0 no placar agregado.

Al-Hilal venceu por 4–2 no placar agregado.

Urawa Red Diamonds venceu por 3–2 no placar agregado.

Shanghai SIPG venceu por 5–3 no placar agregado.

Quartas de final 
O sorteio para esta fase foi realizado em 6 de junho de 2017. Nas quartas de final, as quatro equipes da Ásia Ocidental e Ásia Oriental foram sorteadas entre si.

|-
!colspan=5|Ásia Ocidental

|-
!colspan=5|Ásia Oriental

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

Al-Hilal venceu por 3–0 no placar agregado.

5–5 no placar agregado. Shanghai SIPG venceu na disputa por pênaltis.

Persepolis venceu por 5–3 no placar agregado.

Urawa Red Diamonds venceu por 5–4 no placar agregado.

Semifinais 
Nas semifinais, os dois vencedores das quartas de final da Ásia Ocidental e da Ásia Oriental jogam um contra o outro. A ordem das partidas foi definida no sorteio que foi realizado para as quartas de final.

|-
!colspan=5|Ásia Ocidental

|-
!colspan=5|Ásia Oriental

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

Al-Hilal venceu por 6–2 no placar agregado.

Urawa Red Diamonds venceu por 2–1 no placar agregado.

Final 
Na final, os dois vencedores das semifinais disputam o título um contra o outro, com a ordem das partidas revertidas em relação a edição de 2016, com o time da Ásia Ocidental sediando a partida de ida e o time da Ásia Oriental sediando a partida de volta.

|}

Partida de ida

Partida de volta

Notas 
 A.  As partidas entre equipes do Irã e da Arábia Saudita foram disputadas em locais neutros devido a problemas nas relações entre Arábia Saudita e Irã.

 B.  A partida entre Persepolis e Lekhwiya foi disputada com os portões fechados devido a uma confusão causada pela torcida durante a partida do Persepolis contra o Al-Wahda.

Ver também 
 Liga dos Campeões da AFC de 2017
 Liga dos Campeões da AFC de 2017 – Rodadas de Qualificação
 Liga dos Campeões da AFC de 2017 – Fase de Grupos

Ligações externas 
 AFC Champions League 

2017 no futebol
Liga dos Campeões da AFC